Jméno Zaječice nese více obcí:
 Zaječice (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim (k. ú. Zaječice u Chrudimi)

…nebo částí obcí:
 Zaječice (Bečov) – část obce Bečov v okrese Most (k. ú. Zaječice u Bečova)
 Zaječice (Pyšely) – část města Pyšely v okrese Benešov (k. ú. Zaječice)
 Zaječice (Vrskmaň) – část obce Vrskmaň v okrese Chomutov

…nebo tvrzí:
 Zaječice (tvrz)

…nebo vodních nádrží:
 Zaječice (vodní nádrž)

Externí odkazy